Palazzo Grillo Cattaneo – palazzo di Genova, situato in piazza Grillo Cattaneo 1
 Palazzo Brancaleone Grillo – palazzo di Genova, situato in vico delle Mele 6
 Palazzo Domenico Grillo – palazzo di Genova, situato in piazza delle Vigne 4
 Palazzo Betta Grillo – palazzo di Rovereto